Список станцій Українських залізниць

В